Михаил Терентьевич Ряхов (21 ноября 1885 — 31 августа 1971) — революционер и политический деятель.

Биография 
Михаил Терентьевич Ряхов родился 21 ноября 1885 года в селе Илек Оренбургской губернии в семье крестьян. Русский. Член ВКП(б) с 1918 года.

В 1901-14 годах учитель в различных сельских школах Джамбейтинского р-на Уральской обл.

В 1914-17 годах участвовал в Первой мировой войне. Летом 1917 года ранен на фронте, находится в госпитале г. Оренбург.

В 1917-19? годах начальник Темирской уездной милиции.

С ноября 1917 года председатель Темирского совдепа, председатель Темирского уилскома и начальник гарнизона Темира.

26 февраля 1918 года на заседании Темирского Совета было решено передать всю власть в уезде Советам рабочих, крестьянских и киргизских (казахских) депутатов. В ноябре, когда произошло организованное оформление Темирской партийной организации, коммунисты избрали председателем партийного комитета Михаила Терентьевича Ряхова.

В мае 1919 года с остатками красных войск покинул Темир, захваченный белоказаками. Отступили на станцию Джурун, где влились в войска Актюбинского фронта.

В 1920-21 годах уездный военный комиссар.

С 17 июля 1921 по 16 октября 1922 года - председатель Актюбинского губернского исполкома.

В 1923-1924 годах председатель Кустанайского губернского исполкома.

В 1925 году заместитель председателя Акмолинского губисполкома и одновременно председатель плановой комиссии, заместитель председателя Петропавловского горсовета.

В 1927-29 годах председатель плановой комиссии Бурят-Монгольской АССР.

В 1929-37 годах заведующий отделом Центрохлеб (Москва), инспектор межрайонной комиссии по продукциям и государственной сортоиспытательной комиссии.

В 1939-55 годах на ответственных должностях в сельско-хозяйственной отрасли.

В 1941-45 годах участвовал в Великой Отечественной войне. Майор административной службы. Начальник отделения кадров УРС НКО.

С 1955 или 57? года персональный пенсионер союзного значения.

12 октября 1920 года избран членом ЦИК Киргизской АССР. Член ЦИК Бурят-Монгольской АССР. Делегат учредительного съезда Советов Казахстана и первой партийной конференции Казахстана. Избирался депутатом Актюбинского уездного, городского и губернского советов. Делегат второго Всероссийского съезда Советов.

Его именем названа одна из улиц г. Актюбинска.

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (06.11.1945)

Источники 

 ККЭ. Алматы, 1979. т.9. стр. 597. 
 Журин Н.И. "Сверяя шаг по Ильичу" Алма-Ата, 1969.
 Панфилов А. Уходила, чтобы вернуться. // Путь к коммунизму. 1985.- 17 ноября.
 Казиев Р. Революцией признанные. // Путь к коммунизму.-1987.- 5 ноября.
 РЯХОВ Михаил Терентьевич

Председатели Актюбинского горисполкома
Председатели Кустанайского горисполкома